Eláti kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Eláti (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Kozánis, 
 Eláti (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Eláti (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ártas, 
 Eláta, ort, Nordegeiska öarna, Chios, 

Robotskapade Greklandförgreningar